552 км, 552-й киломе́тр — топоним в Роcсии и Казахстане.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 552 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 205148
 552 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 711124